Сильверстайн или Силверстин — фамилия (есть два равноправных варианта английского произношения, обладатели произносят по-разному):

Известные носители 
  (род. 1983) — спортсменка-фигуристка в танцах на льду.
 Силверстайн, Джозеф (1932—2015) — американский скрипач и дирижёр.
 Сильверстайн, Ларри (род. 1931) — американский предприниматель, мультимиллионер.
 Силверстайн (1930—1999) — американский поэт и писатель, карикатурист, сценарист, музыкант, автор детских книг.
  (род. 1927) — американский кинорежиссёр 1960-х годов.

См. также